Miejscowości w USA:
 Shippensburg – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cumberland
Gminy w USA:
 Shippensburg (ang. Shippensburg Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cumberland